Liste over borgmestre i New York.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Green Book - Mayors of the City of New York , www.nyc.gov 

New York
Lister over personer